Il doppio del torneo di tennis Kiev Challenger 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Christian Kordasz e Gábor Köves che hanno battuto in finale Oleg Ogorodov e Andrej Stoljarov 6-4, 7-5.

Teste di serie 

 Petr Pála /  Pavel Vízner (quarti di finale)
 Tomáš Cibulec /  Leoš Friedl (semifinali)

 Oleg Ogorodov /  Andrej Stoljarov (finale)
 Sander Groen /  Vincenzo Santopadre (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Kiev Challenger 2000